Aguirre steht für:

 Aguirre (Familienname), Familienname baskischer Herkunft
 Aguirre, U-Boot der peruanischen Marine, siehe Ferré (Schiff, 1910)
 Aguirre, der Zorn Gottes, deutscher Film von Werner Herzog (1972)

Verwaltungseinheiten:
 Aguirre (Cantón), Cantón in der Provinz Puntarenas, Costa Rica
 Aguirre (Kanton), Kanton im Departamento Cochabamba, Provinz Chapare, Bolivien
 Aguirre (Chapare), Ort in der Provinz Chapare, Bolivien
 Departamento Aguirre in der Provinz Santiago del Estero, Argentinien

Siehe auch:
 Agirre
 Aguirre Wash, Fluss in Arizona, Vereinigte Staaten
 Estadio Victor Antonio Aguirre, Stadion in der Stadt Santiago del Estero, Argentinien
 Islote Aguirre, Insel vor der Nordküste der Trinity-Halbinsel, Antarktika